Il toponimo Vorniceni può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Vorniceni, comune del distretto di Strășeni

Romania
Vorniceni, comune del distretto di Botoșani